Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Evgenij Korolëv che ha battuto in finale Andreas Vinciguerra 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Simon Greul (primo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Oliver Marach (primo turno)
 Evgenij Korolëv (Campione)

 Albert Portas (semifinali)
 Ivo Minář (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Peter Luczak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Challenger 2006